Ssakokształtne, ssakopodobne (Mammaliaformes) – klad synapsydów obejmujący ssaki (Mammalia) oraz najbliżej z nimi spokrewnione taksony wymarłe. Został nazwany w 1988 roku przez Timothy'ego Rowe'a. Rowe zawęził znaczenie nazwy Mammalia jedynie do kladu obejmującego ostatniego wspólnego przodka stekowców i ssaków żyworodnych, natomiast szerszemu kladowi, zawierającemu taksony tradycyjnie uznawane za ssaki, nadał nazwę Mammaliaformes, którą zdefiniował jako klad obejmujący ostatniego wspólnego przodka ssaków i Morganucodontidae oraz wszystkich jego potomków. Z kolei według definicji Kielan-Jaworowskiej, Luo i Cifelliego (2004) klad ten obejmuje ostatniego wspólnego przodka Sinoconodon, morganukodontów, dokodontów, stekowców, torbaczy, łożyskowców i wszystkich jego potomków (autorzy na określenie tej grupy używają nazwy Mammalia, przyznają jednak, że zawartość taksonomiczna takiego kladu byłaby identyczna jak Mammaliaformes w rozumieniu Rowe'a (1988), choć różniłaby się od Mammaliaformes sensu Rowe 1993). Taki klad jest potwierdzany wieloma diagnostycznymi apomorfiami. Definicja Rowe'a była używana przez niektórych późniejszych autorów (np. Rowe i Gauthier 1992), jednak nie wszyscy zgadzają się z zastrzeżeniem nazwy Mammalia jedynie do kladu koronowego, ponieważ wówczas do Mammalia nie należałoby wiele taksonów tradycyjnie uznawanych za ssaki, takich jak morganukodonty.

Najstarszym znanym przedstawicielem Mammaliaformes jest prawdopodobnie Adelobasileus sprzed około 205 mln lat, choć jego pozycja filogenetyczna jest niepewna.

 Uproszczony kladogram według Kielan-Jaworowskiej i współpracowników (2002)

Zobacz też 
 ewolucja ssaków
 systematyka ssaków

Przypisy 

 

de:Säugetiere#Säugetiere im weiteren Sinn